Crimine – il reato appartenente alla categoria di maggiore gravità in vari ordinamenti di civil law;
 Crimine – ciascuna delle azioni umane che nel complesso costituiscono la criminalità
 Crimine – struttura organizzativa della 'Ndrangheta

 Crimini – serie televisiva italiana